Пливачка дисциплина 50 метра слободно за жене на Олимпијским играма 2008. у Пекингу одржана између 15. и 17. августа у Националном центру за водене спортове у Пекингу (Кина).

Земље учеснице 
Учествовале су 92 пливачице и 83 земље.
Америчка Самоа, Боцвана, Комори, Демократска Република Конго, Кукова Острва, Маршалска Острва и Танзанија  имале су званични деби у пливању на олимпијским играма.

{| class="wikitable" style="width:90%; font-size:90%;"
|-
!colspan="4"|Списак земаља учесница
|-
|valign=top|
  (1)
  (1)
  (1}
  (2}
  (1}
  (1}
  (2}
  (1}
  (1}
  (1}
  (1}
  (1}
  (1}
  (1}
  (1)
  (1}
  (1)
  (1)     
  (2)
  (1)
  (1)}  

   (1)
  (1) 
  (1) 
  (1) 
  (1)
  (1)
  (1)
  (1) 
  (1) 
  (1)  
  (1) 
  (2)
  (1)
  (1)  
  (1) 
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

   (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (18)
|}

Квалификационе норме 
Квалификационе норме су учешће на Играма 2008. биле су 25,43 сек. (А норма) и 26,32 сек. (Б норма). Национални олимпијски комитети (НОК) са две или више пливачица које су испливале А норму за такмичење, могао је послати највише две од њих, у супротном, могло је послати једну пливачицу са Б нормом. 

У квалификацијама норме се морају добити на континенталном првенству, националним изборним олимпијским квалификацијама и међународним  такмичењима одобрених од стране ФИНА у периоду од 15. марта, 2007. године до 15. јула 2008. године.

Рекорди пре почетка такмичења 
Стање 14. августа 2008.

Освајачице медаља

Рекорди после завршетка такмичења 
Стање 17. августа 2008.

Резултати

Квалификације 
Квалификације су одржане 15. ангуста 2008. у 18,00 по локалном времену (UTC+8). Пливачице су подељене у 12 група од којих се 16 са најбољим постигнутим резултатом пласирало за полуфинале. (КВ)

Полуфинале 
Полуфинале је одржано 16. ангуста 2008. у 10,55 по локалном времену (UTC+8). Пливачице су подељене у 2 групе од којих се 8 са најбољим постигнутим резултатом пласирало за финале. (КВ)

Финале 
Финале је одржано 17. августа 2008. у 10,00 по локалном времену (UTC+8).

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Резултати на сајту ФИНА

Пливање на Летњим олимпијским играма 2008.